

Persone 
 Stefano Feltri (1984) – giornalista italiano
 Mattia Feltri (1969) – giornalista e scrittore italiano, figlio di Vittorio
 Thiago Feltri (1985) – calciatore brasiliano, di ruolo difensore
 Vittorio Feltri (1943) – giornalista, saggista e opinionista italiano

Altro 
 I Feltri – poltrona progettata da Gaetano Pesce per l'azienda d'arredamento Cassina nel 1987